Katharinenschule ist der Name folgender Schulen:

 Katharinenschule (Schneidlingen)
 Katharinenschule (Braunschweig)
 Katharinenschule Eisenach, 1882 bis 1949, siehe Geschwister-Scholl-Schule (Eisenach)
 Katharinenschule Hafencity in Hamburg
 Katharinenschule (Fulda)
 Katharinenschule (Unna)
 Katharinenschule (Sankt Petersburg)

Katharinengymnasium:
 Katharineum zu Lübeck 
 Schule zu St. Katharinen, heutiges Gymnasium Stralsund  
Katharinen-Gymnasium, Ingolstadt